Krumbein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Krumbein (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Robert Krumbein (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Thomas Krumbein, deutscher Softwareautor
 Werner Krumbein, deutscher Dirigent
William C. Krumbein (1902–1979), US-amerikanischer Geologe